Rouse ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur B. Rouse (1874–1956), US-amerikanischer Politiker
 Bob Rouse (* 1964), kanadischer Eishockeyspieler
 Cecilia Rouse (* 1963), US-amerikanische Ökonomin
 Charlie Rouse (1924–1988), US-amerikanischer Tenorsaxophonist

 Clara Rouse (1872–1956), britische anglikanische Theologin
 Corey Rouse (* 1984), US-amerikanischer Basketballspieler
 Daniel Rouse (* 1972), fidschianischer Rugby-Union-Spieler
 Eddie Rouse (1954–2014), US-amerikanischer Schauspieler
 Greg W. Rouse, australischer Meeresbiologe
 Hunter Rouse (1906–1996), US-amerikanischer Hydraulik-Professor
 Jeff Rouse (* 1970), US-amerikanischer Schwimmer
 Josh Rouse (* 1972), US-amerikanischer Musiker
 Joyce Rouse (* 1955), US-amerikanischer Singer-Songwriter
 Mitch Rouse (* 1964), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
 Pete Rouse (* 1946), US-amerikanischer Politiker
 Russell Rouse (1913–1987), US-amerikanischer Regisseur, Produzent und Drehbuchautor
 Ruth Rouse (1872–1956), britische anglikanische Theologin und Ökumenikerin
 Ruth Elizabeth Rouse (* 1963), grenadische Botschafterin
 William H. D. Rouse (1863–1950), britischer Klassischer Philologe

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rouse (Colorado)
 Rouse (Idaho)
 Rouse (South Carolina)
 Rouse (Wisconsin), im Iron County

Siehe auch:
 Rouse-Inseln, Inselgruppe vor der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika
 Rouse-Modell, Modell in der Polymerphysik
 Kap Rouse, Kap an der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika
 Rous
 Rus (Begriffsklärung)
 Ruse